La Mothe est un toponyme et un patronyme francophone. Le gentilé associé est Mothais.

Patronyme 

 Jacques de la Mothe (1516-1599), serviteur des rois de France
 Julian La Mothe (1893-1972), scénariste et acteur américain
 Leon De La Mothe (1880-1943), réalisateur et acteur américain
 La famille de La Mothe-Houdancourt :
 Philippe de La Mothe-Houdancourt (1605-1657), duc de Cardone, maréchal de France ;
 Henri de La Mothe-Houdancourt (1612-1684), frère du précédent, archevêque d'Auch ;
 Daniel de La Mothe Duplessis Houdancourt ( † 1628), frère des précédents, évêque de Mende ;
 Jérôme de La Mothe-Houdancourt (1618-1693), frère des précédents, évêque de Saint-Flour ;
 Louis Charles de La Mothe-Houdancourt (1687-1755), petit-neveu des précédents, maréchal de France ;
 La famille de Salignac de La Mothe-Fénelon :
 François de Salignac de La Mothe-Fénelon, dit Fénelon (1651-1715), homme d’Église, théologien et écrivain français.

Toponyme

Lac La Mothe, un réservoir traversé par la rivière Shipshaw, coulant dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

La Mothe-Achard, commune de Vendée
 La Mothe-Saint-Héray, commune des Deux-Sèvres
 La Mothe-en-Bassigny, site d'une citadelle (1258-1645) dans la Haute-Marne
 Le Logis de la Mothe, château de Charente